Наварра — власна назва.

Топоніми

Наварра — край.
 Наваррське королівство

Наварра (Португалія) — парафія.

Нижня Наварра — край.